Кулаева — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Кулаева, Агунда Елкановна (род. 1975) — российская оперная певица (меццо-сопрано), солистка Большого театра РФ.
 Кулаева, Ольга Николаевна (1929—2023) — физиолог растений, доктор наук, профессор.